Previtali ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Previtali (1480–1528), italienischer Maler der Renaissance
 Fernando Previtali (1907–1985), italienischer Dirigent und Komponist
 Giovanni Previtali (1934–1988), italienischer Kunsthistoriker